Концерт для фортепиано с оркестром № 1 — произведение Ференца Листа, написанное в тональности ми-бемоль мажор. Основной мотив был сочинён в 1830 году, а окончательная версия датируется 1849. Одночастный по форме, концерт состоит из четырёх разделов, исполняющихся без перерыва, общей продолжительностью около 20 минут. Премьера концерта произошла в Веймаре в 1855 году, солировал сам Лист, а дирижёром был Гектор Берлиоз.

История создания 
Лист начал написание концерта в 19 лет, в альбоме от 1830 года. В 1849 работа была завершена, но в 1853 он сделал дальнейшие корректировки. Между первым исполнением в 1855 и публикацией в 1856 в произведение также были внесены изменения. Бела Барток так отозвался об этом произведении:
Первая идеальная реализация циклической сонатной формы, с общими формами, построенными на вариации

Части произведения 

 Allegro maestoso
 Оркестр вступает с основной темой произведения. Затем идёт пассаж на фортепиано, охватывающий 4 октавы, переходящий в спокойный дуэт фортепиано и кларнета, вскоре вновь подводящий к главной теме.
 Quasi adagio
 Виолончель и контрабас вступают в Адажио в унисон, с тихим, певучим кантабиле. После, тему струнных развивает фортепиано, и часть достигает кульминации в фортиссимо, затем динамика постепенно ослабляется. После небольшой паузы, вступает весь оркестр — виолончели играют тему, а фортепиано — быстрые и торопливые ответы. Затем, начинают играть новый мотив духовые инструменты, а фортепиано играет украшения в верхнем регистре и заканчивает раздел.
 Allegretto vivace — Allegro animato
 Этот раздел открывается партией треугольника, затем вступает струнный квартет. После этого, с той же мелодией вступает фортепиано, и развивает её, включая темы из предыдущих разделов — что придаёт концерту уникальную форму. Раздел завершается фортепианным пассажем и аккордом фа-минор.
 Allegro marziale animato
 Оркестр играет тот же мотив, что и духовые в предыдущем разделе, медные духовые играют украшения мелодии. В дальнейшем объединяются все темы, звучавшие в концерте и из них образуется новый мотив. В финальных пассажах, пианино играет триоли и четвертные ноты, демонстрируя полиритмы. Пьеса заканчивается в характерном бравурном стиле Листа. Последние несколько нот исполняет только оркестр, без фортепиано.

Состав оркестра 
Произведение исполняет оркестр в следующем составе:
 Соло — фортепиано
 Деревянные духовые инструменты:
 флейта-пикколо
 2 флейты
 2 гобоя
 2 кларнета in B
 2 фагота
 Медные духовые
 2 валторны in F
 2 трубы in B
 3 тромбона (2 теноровых, 1 басовый)
 Ударные
 литавры
 тарелки
 треугольник
 Струнные
 скрипки (Первые, вторые)
 альты
 виолончели
 контрабасы

Ссылки 
 Franz Liszt’s Piano Concerto No. 1 Анализ и описание концерта
 Piano.ru — ноты концерта (переложение для 2 фортепиано)
 

Концерты Ференца Листа
Лист
Музыкальные произведения 1849 года